Salifou ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel-Kader Salifou (* 1989), französischer Tischtennisspieler
 Amadou Salifou (* 1945 oder 1946), nigrischer Politiker
 André Salifou (1942–2022), nigrischer Historiker, Schriftsteller, Politiker und Diplomat
 Dikeni Salifou (* 2003), togoisch-deutscher Fußballspieler
 Illa Salifou (* 1932), nigrischer Diplomat
 Moustapha Salifou (* 1983), togoischer Fußballspieler
sowie der Name von:
 Salifou Fatimata Bazèye (* 1951), nigrische Richterin

Siehe auch:
 Salifu